Třebnice bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Meclov, Okres Domažlice, Tschechien
 einen Ortsteil der Stadt Sedlčany, Okres Příbram, Tschechien

siehe auch: Třebenice (Begriffsklärung), Trebnitz